Rapperswil kan avse följande:

 Rapperswil, Bern – ort och kommun i kantonen Bern, Schweiz
 Rapperswil, Sankt Gallen – stad i kantonen Sankt Gallen, Schweiz
 Rapperswil-Jona – kommun i kantonen Sankt Gallen, Schweiz
 Rapperswil-Jona Lakers – ishockeylag från Rapperswil i Sankt Gallen